23-й выпуск Тура Дании — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Дании. Гонка состояла из 6 этапов и проводилась с 31 июля по 4 августа 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013 (категория 2.HC). 

Победителем гонки стал голландский велогонщик Вилко Келдерман из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 7 команд Мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команды, 4 континентальных и сборная Дании. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. Прошлогодний победитель голландец Лиуве Вестра участия в гонке не принимал.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций 
На Туре Дании 2013 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался жёлтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил синюю майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Зелёная майка  присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины подъёмов (холмов) в числе первой четвёрки. Первый получал 10 очков, второй — 6, третий — 4, четвёртый — 2.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 23-х лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, на каждом этапе и по итогам всей гонки разыгрывалась "бойцовская" премия.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Тур Дании 2013 на FirstCycling 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Дании в 2013 году
Июль 2013 года
Август 2013 года